Ryan Coetzee può riferirsi a:
Ryan Coetzee (1973-vivente) – politico sudafricano;
Ryan Coetzee (1995-vivente) – nuotatore sudafricano;